

Zusammensetzung nach Fraktionen

Zusammensetzung nach Bezirken

Präsidium 
 Präsident der Länderkammer Reinhold Lobedanz (CDU) August Bach (CDU)
 Vizepräsidenten Albert Rödiger (DBD) August Frölich (SED) Carl Mühlmann (LDPD) Hans Luthardt (NDPD)
 Beisitzer im Präsidium Hildegard Frommelt (DFD) Manfred Boden (FDGB)

Fraktionsvorsitzende 

 Fraktion der SED August Frölich
 Fraktion der CDU Carl Broßmann
 Fraktion der LDPD Carl Mühlmann
 Fraktion der DBD Kurt Burkhardt
 Fraktion der NDPD Hans Luthardt
 Fraktion des FDGB/FDJ Manfred Boden
 Fraktion des Kulturbundes/DFD/VdgB Gerda Schmidt

Abgeordnete

Literatur 
 Handbuch der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik, 2. Wahlperiode. Kongress-Verlag, Berlin 1957, S. 412.
 Christian Thiem: Die Länderkammer der Deutschen Demokratischen Republik (1949–1958). Duncker&Humblot, 2011, ISBN 978-3-428-13599-8
 Peter Joachim Lapp.Die Volkskammer der DDR. Opladen.1975

!Landerkammer #02
Mitglieder der Landerkammer der DDR (2. Wahlperiode)